Bouré peut faire référence à :

Patronymie 
 Antoine-Félix Bouré (1831-1883), sculpteur belge
 Paul Bouré (1823-1848), sculpteur belge, frère du précédent

Toponymie 
 Bouré, une localité du Burkina Faso
 Bouré, région aurifère d'Afrique de l'Ouest

Voir aussi